Hull Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Hull Airport (Illinois)
 Hull Airport (Indiana)
 Hull Airport (Ohio)